Гедримович — фамилия.

Известные носители:

 Гедримович, Александр Петрович (1884—1953) — советский военно-морской деятель, доцент, начальник кафедры астрономии ЧВВМУ.
 Гедримович, Игнатий Антонович — офицер Русской императорской армии, командир Белёвского пехотного полка.
 Гедримович, Пётр Александрович (1851—1888) — русский юрист, профессор Императорского Александровского лицея.